Бенш — Шиме — Бенш () или Мемориал Франка Ванденбрука () — ежегодная шоссейная однодневная велогонка по дорогам бельгийского региона Валлония между городами Бенш и Шиме.

История 
Впервые велогонка состоялась в 1911 году между городами Бенш и Турней и имела соответственно название Бенш — Турне — Бенш (). Между 1913 и 1921, 1928 и 1929, 1931 и 1983, а также 1997 и 2009 годами соревнование не проводилось.

В 1939 году проводилась среди любители, в 1942 году — среди профессионалов категории «В», а в 1945 году снова среди любители. Гонки 1984 и 1985 годов проводились в формате критериума.

В 2010 году гонка возродилась после очередного длительного перерыва под названием «Бенш — Турне — Бенш» или «Мемориал Франка Ванденбрука», чтобы почтить память бельгийского велогонщика Франка Ванденбрука, который был победителем последнего выпуска гонки 1996 года и умер в октябре 2009 года в возрасте 34 лет после присвоения гонки его имени. Она вошла в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.1.

В 2013 году место города Турне в маршруте занял Шиме и название гонки было изменено на нынешнее. C 2016 года гонка является одним из событий Велошоссейного кубка Бельгии.

В 2019 году три полуклассики, а именно Тур де Еврометрополь, Фамен Арденн Классик и Бенш — Шиме — Бенш собираются вместе проводиться в течение четырёх дней. Это позволяет им объединять расходы и привлекать лучшие команды в Арденны. Гонки проводятся в октябре, через неделю после Чемпионата мира и за неделю до Джиро ди Ломбардия и Париж — Тура.

Призёры

Любители 

| 1939 ||  Jules Brichard ||  Henri Deconninck ||  Эдвард ван Дейк
|-
| 1940-1941
| colspan=3| не проводилась
|-
| 1942 ||  Theo Van Oppen ||  ? ||  ?
|-
| 1942-1944
| colspan=3| не проводилась
|-
| 1945 ||  Georges Hardiquest' ||   Rene Decock ||  Albert Rely
|}

 Профессионалы 

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт
 Бенш — Шиме — Бенш на FirstCycling Бенш — Шиме — Бенш на Memoire du cyclisme''
 
 
 
 
 

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour